Pfanner peut désigner :
 Franz Wendelin Pfanner, (1825 - 1909) un trappiste autrichien ;
 le palais Pfanner, dans la ville de Lucques.